A Chorus Line (musical), een broadway-musical
A Chorus Line (film), een verfilming van deze musical